Kłodzino ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kłodzino (Barwice), dt. Klotzen, Kreis Neustettin/Pommern, Woiwodschaft Westpommern
 Kłodzino (Golczewo), dt. Klötzin, Kreis Cammin/Pommern, Woiwodschaft Westpommern
 Kłodzino (Przelewice), dt. Kloxin, Kreis Pyritz/Pommern, Woiwodschaft Westpommern
 Kłodzino (Rąbino), dt. Klötzin, Kreis Belgard/Pommern, Woiwodschaft Westpommern